Harmsdorf (Lauenburg)
 Harmsdorf (Oost-Holstein)